Innauer ist der Familienname von

 Mario Innauer (* 1990), österreichischer Skispringer, Sohn von Anton Innauer
 Toni Innauer (* 1958), österreichischer Skispringer und Skisprungtrainer